Влади́мир Ники́тич Труха́нов (21 мая 1921, Петроград — 29 августа 2012, Санкт-Петербург) — советский, российский актёр театра и кино. Ведущий актёр Театра комедии им. Н. П. Акимова, один из любимых учеников Н. П. Акимова. Заслуженный артист РСФСР (1976).

Биография 
Владимир Труханов родился 21 мая 1921 года в Петрограде. В 1947 году окончил школу при Большом Драматическом Театре имени М. Горького и стал актёром Театра комедии.

На сцене сыграл около ста ролей, в основном эпизодических. Прозван «королём эпизода».
В кино Владимир Труханов снимался крайне мало, исполнял в основном небольшие, характерные роли.

Умер 29 августа 2012 года в Санкт-Петербурге.
Урна с прахом захоронена на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.

Фильмография 
  — Большая кошачья сказка — лейб-бухгалтер
 1967 — Браслет-2 — Федька
 1969 — Берег юности — Мармелад
 1976 — Весёлое сновидение, или Смех и слёзы — Патиссоне, шахматный офицер, министр двора  — Путешествие в другой город — управленец на сдаче строительного объекта (нет в титрах)
 1980 — Сицилианская защита — Ипполит Федеевич, главный бухгалтер 1981 — Товарищ Иннокентий
 1983 — Ювилирное дело — Шмаков, вор-домушник 1984 — Ольга и Константин — колхозник 1985 — Порох — Егор Михайлович, капитан буксира 1985 — Встретимся в метро
 1985 — Иван Бабушкин
 1986 — Исключения без правил (киноальманах) (Золотая пуговица. Исключение 4) — железнодорожник на строящемся мосту 1986 — Последняя дорога
 1993 — Ты у меня одна — сослуживец Тимошина 1994 — Замок
 1995 — Четвёртая планета
 2000 — Убойная сила-1 — Семёныч, пиротехник (серия «Ударная волна»)
 2001 — Чёрный ворон — Пегор 2003 — Русские страшилки — житель Загибалово 2004 — Улицы разбитых фонарей-6 — Викентий Павлович'' (серия «Все и сразу»)
 2013 — Трудно быть богом

Награды 
 1976 — Заслуженный артист РСФСР.
 2002 — премия «Золотой софит» в номинации «За верность театру».
 2004 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени

Примечания 

Персоналии:Театр Комедии
Лауреаты премии «Золотой софит»